Bae Yong-joon (n. 29 august 1972, Seoul, Coreea de Sud), cunoscut pentru rolurile sale din dramele coreene. Mai este cunoscut și sub numele de Yon-sama (ヨン様) de către fanii săi din Japonia

Viața privată 
Născut în Mapo-gu, Seoul, a învățat la Il-mun și Myung-il. A studiat și la PaiChai și liceul Hanyoung.

Filmografie

Filme 
 2005: April Snow
 2003: Untold Scandal
 1995: PpilKu

Animatie 
 2009: Winter Sonata (Key East, Total Promotion)

Reclame 
 1995: LOTTE Gana, nongshim ,ZEC, MAYPOLE
 1996: Kwail Nara, LG, Dong Yang, MAYPOLE, LETXES('96-'97)
 1997: LG, HITE, MAYPOLE,
 1998: LG etc.
 1999: FRJ

Cărți

Premii

Note

Legături externe 
 Site oficial
 yongjoon1.com  (metablog, Japanese)

Actori sud-coreeni
Nașteri pe 29 august
Nașteri în 1972
Sud-coreeni în viață